Соревнования по стендовой стрельбе среди мужчин в дисциплине дубль-трап на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 10 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях приняли участие 22 спортсмена из 15 стран. 

Олимпийский чемпион 2012 года в данной дисциплине британский стрелок Питер Уилсон завершил карьеру в 2014 году и не защищал чемпионское звание.

Золото выиграл выступавший под олимпийским флагом кувейтец Фехайд Ад-Дихани, который в финале был лучше итальянца Марко Инноченти. При этом Ад-Дихани попал в полуфинал с последнего шестого места после длительной перестрелки с двумя другими спортсменами.

Призёры

Изменения в формате 
В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения соревнований. Спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации. В стендовой стрельбе появился полуфинальный раунд, по итогам которого два стрелка, показавшие лучший результат, выходят в финал, где определяют обладателя золотой медали. За бронзовую медаль продолжают борьбу стрелки, показавшие по итогам полуфинала третий и четвёртый результат.

Квалификация

Полуфинал 
В полуфинале стрелки выполняют по 30  выстрелов (15 дуплетов). В финал выходят 2 спортсмена, показавших наилучший результат.

Финалы

Примечания

Ссылки 
 Стрельба на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)